Reforma agrária — reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais
 Revolução neolítica — movimento ocorrido na Pré-história que marcou o início da sedentarização, com o aparecimento das primeiras vilas e cidades
 Revolução agrícola britânica — reestruturação da agricultura do Reino Unido no começo do 
 Revolução verde — invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola em países menos desenvolvidos durante as décadas de 1960 e 1970

Desambiguações de história
Desambiguações de política